Niemcy:
 Powiat Ueckermünde – dawny powiat w latach 1818–1950
 Powiat Ueckermünde – dawny powiat w latach 1952–1994

Zobacz też:
 Ueckermünde